Nositelky jména Alžběta Habsbursko-Lotrinská:
 Alžběta Františka Marie Habsbursko-Lotrinská (1831–1903), provdaná princezna modenská a těšínská
 dcera rakouského arcivévody a uherského palatina Josefa Antonína
 Alžběta Amálie Habsbursko-Lotrinská (1878–1960), rakouská arcivévodkyně
 dcera rakouského arcivévody Karla Ludvíka a manželka lichtenštejnského prince Alfréda
 Alžběta Klotylda Habsbursko-Lotrinská (1883–1958), rakouská arcivévodkyně
 dcera rakouského arcivévody Josefa Karla Ludvíka
 Alžběta Marie Rakouská (1883–1963), „Rudá vévodkyně“
 dcera rakouského korunního prince Rudolfa a manželka hraběte Oty Windischgraetze
 Alžběta Františka Rakousko-Toskánská (1892–1930), provdaná hraběnka Weilbursko-Zeilská
 dcera rakouského arcivévody Františka Salvátora Toskánského
 Alžběta Šarlota Habsbursko-Lotrinská (1922–1993), rakouská arcivévodkyně
 dcera rakouského císaře Karla I. a manželka lichtenštejnského prince Jindřicha

Související články 
 Alžběta Bavorská – rakouská císařovna, manželka císaře Františka Josefa I. zvaná též Sissi